Taxicnemis är ett släkte av tvåvingar. Taxicnemis ingår i ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Taxicnemis